El término coach puede referirse:

 a entrenador, anglicismo por entrenador o preparador;
 a coaching, un método de entrenamiento;
 a Ilyushin Il-12, un avión de carga soviético;
 a Jonathan Coachman, un luchador conocido como "The Coach".